Ouéré peut désigner :
Ouéré, la commune rurale situé dans le département de Karangasso-Vigué au Burkina Faso
Ouéré, la commune rurale situé dans le département de Kayan au Burkina Faso